Lille, een gemeente in de Belgische provincie Antwerpen
 Kaulille, een deelgemeente van het Limburgse Bocholt
 Sint-Huibrechts-Lille, een deelgemeente van het Limburgse Pelt, in het Frans voluit Lille-Saint-Hubert genoemd
 Rijsel, een stad in Noord-Frankrijk, die in het Frans  genoemd wordt
 Lille OSC, een voetbalclub uit deze stad